Attivo – Diatesi attiva
 Attivo – stato patrimoniale
 Attivo – partner che durante il rapporto sessuale assume ruolo predominante